Transmission (zu transmittieren, von lateinisch transmittere „hinüberschicken, übersenden“) steht für:
 Transmission (Physik), Durchlässigkeit eines Mediums für die Übertragung von Wellen wie Schall oder Licht
 Transmission (Maschinenbau), mechanische Kraftübertragung, z. B. durch Treibriemen von Riemengetrieben
 Transmission (Physiologie), an Synapsen die Erregungsübertragung einer Zelle auf eine andere durch Transmitter
 Transmission (Medizin), Übertragung des möglichen Krankheitserregers einer Infektion von einem Wirt zu weiteren
 Transmission (Erbrecht), Übertragung des Erbrechts eines zwischenzeitlich verstorbenen Erben auf dessen Erben
 Transmission (Software), BitTorrent-Client
 Transmission, Kopplung einzelner Orgel-Register an weiteres Werk, siehe Register (Orgel) #Transmission
 Transmission, Übertragung der Wirkung geldpolitischer Maßnahmen auf Wirtschaftsbereiche, siehe Transmissionsmechanismus

Siehe auch:

 Transmitter (Begriffsklärung)
 Transfer (Begriffsklärung)
 Translation (Begriffsklärung)
 Übertragung (Begriffsklärung)
 Übersetzung (Begriffsklärung)